Béon puede referirse a: 

 Béon, comuna delegada de Ain (Francia).
 Béon, comuna de Yonne (Francia).